Tristana, roman de Benito Pérez Galdós publié en 1892 ;
 Tristana, film de Luis Buñuel sorti en 1970, adapté du roman ;
 Tristana, chanson interprétée par Mylène Farmer, sortie en 1987 ;
 Tristana, personnage du jeu vidéo League of Legends sorti en 2009.